Николай Васильевич Болдырев:
 Болдырев, Николай Васильевич (1882—1929) — русский юрист, издатель, публицист, переводчик.
 Болдырев, Николай Васильевич (1814—1882) — генерал-адъютант, профессор Николаевской инженерной академии.